Кальченковский сельский совет () — входит в состав
Белопольского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Кальченки
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Кальченки 
 с. Воронино 
 с. Крыжик 
 с. Червоное

Примечания